
Termin -{CUN}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Kankun međunarodni aerodom, IATA kod